Brakebuske kan avse:
Brakebuske – dialektala namn på Brakved
Brakebuske – bygdemål för Älggräs